Walter Krause (calciatore 1896)
 Walter Krause (calciatore 1953)
 Walter Krause (schermidore)